Chief – gruppo musicale rock statunitense
 Chief – album di Eric Church del 2011

Pagine correlate 
 Chiefs (disambigua)